Кубок Йохана Кройфа 2010 года () — 21-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2009/10 «Твенте» и обладатель Кубка Нидерландов 2009/10 «Аякс». Встреча состоялась 31 июля 2010 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2010
Матчи ФК «Твенте»
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2010 году
Июль 2010 года
События 31 июля
Спортивные соревнования в Амстердаме